Это статья об учёном. Об американском генерале см. Уилкинсон, Джеймс.

Джеймс Харди Уилкинсон (, 27 сентября 1919 года, , Великобритания — 5 октября 1986 года, , Великобритания) — британский учёный в области вычислительной математики и компьютерных наук.

Биография 

Родился в английском городе Струд, блестяще завершил обучение в Тринити-колледж при Кембриджском университете в возрасте 20 лет (1939 год). Из-за Второй мировой войны вынужден был заниматься исследованиями баллистики. После войны, в 1946 году, начал вместе с Аланом Тьюрингом работу над проектом Pilot ACE в Национальной физической лаборатории и продолжал там свои исследования до 1980 года. В 1945 году женился на Норе Вейр (), имеет сына и дочь.

Позже Уилкинсон углубился в исследования вычислительной математики и создал ряд важных алгоритмов. С 1977 по 1984 год он одновременно являлся профессором при факультете вычислительных систем в Стэнфорде.

Среди увлечений Джеймса Уилкинсона были садоводство и туризм, также он любил классическую музыку, отлично разбирался во французских винах, не любил командные виды спорта, однако он представлял отделение математики на соревнованиях по настольному теннису в Национальной физической лаборатории Великобритании. Профессор R. S. Varga (Kent State University, Ohio), который знал Уилкинсона на протяжении 30 лет, отмечает, что Джим: 

Всегда оптимистичный и общительный, очень справедливый и беспристрастный в своих оценках, нравился практически всем, и очень увлекался многими вещами помимо математики. ... В нём всегда жил спортивный дух, будь то угадывание числа композиций Моцарта или в том, крепость какого вина больше, а также и в математике.
 

Однако, несмотря на общительность, Джеймс Уилкинсон был очень сдержан в своей профессиональной сфере, из-за чего его прозвали социальным отшельником('sociable hermit') .

Награды 
 1963 — Honoris causa от Кембриджского университета
 1969 — почётное членство в Лондонском королевском обществе
 1970 — Премия Тьюринга за «разработку алгоритмов вычислительной математики для современных цифровых компьютеров, а также особое признание за заслуги в области линейной алгебры и анализа погрешностей»
 1970 — Лекция Джона фон Неймана
 1977 — почётное членство в Institute for Mathematics and Its Applications

Примечания

См. также 
 Полином Уилкинсона

Литература

Ссылки 
 James Hardy Wilkinson, биография 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Учёные в области информатики Великобритании
Учёные Национальной физической лаборатории Великобритании
Учёные в области линейной алгебры
Члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Почётные члены Британского компьютерного общества
Почётные доктора Эссекского университета
Лауреаты премии Шовене